Als Bafut werden bezeichnet:

 Ein traditionelles Königreich im heutigen Kamerun, siehe Bafut
 Die dort gesprochene Sprache, siehe Bafut (Sprache)
 Das Volk im Königreich Bafut, siehe Bafut (Volk)
 Die Hauptstadt des Königreichs, siehe Bafut (Ortschaft)
 Ein Krieg am Anfang des 20. Jahrhunderts, siehe Bafut-Kriege